Abdullah – nome proprio di persona arabo maschile
Abdullah Abdullah – politico afgano
Ahmad Hassan Abdullah, nato Albert Chepkurui – mezzofondista keniota naturalizzato qatariota
Ameer Abdullah – giocatore di football americano statunitense 
Bashar Abdullah, o anche Bashar Abdulaziz – calciatore kuwaitiano
Khalifa Abdullah – calciatore emiratino
Majed Abdullah – calciatore saudita
Rafidine Abdullah – calciatore francese
Tewfik Abdullah – calciatore e allenatore di calcio egiziano
Tengku Abdullah – principe e dirigente sportivo malese
Waleed Abdullah – calciatore saudita